Az 1998–1999-es magyar férfi kézilabda-bajnokság a negyvennyolcadik kézilabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2000
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F1998
Magyarferfikezilabdabajnoksag
Magyarferfikezilabdabajnoksag